Ельники — название населённых пунктов:

Россия 
 Ельники — посёлок в Мглинском районе Брянской области.
 Ельники — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Ельники — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Ельники — посёлок в Иланском районе Красноярского края.
 Ельники — село в Ельниковском районе Мордовии.
 Ельники — деревня в Рузском районе Московской области.
 Ельники — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Ельники — деревня в Добрянском районе Пермского края.
 Ельники — посёлок в Пермском районе Пермского края.
 Ельники — село в Смирныховском городском округе Сахалинской области.
 Ельники — деревня в Бежецком районе Тверской области.

См. также 
 Ельник